Canadian Open of Curling 2013 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano go w dniach 13-17 listopada 2013 w Medicine Hat.

Był to drugi turniej męskiego wielkiego szlema w sezonie 2013/2014. W zawodach brało udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna Glenna Howarda.

W finale Kevin Koe zwyciężył 5:4 nad Bradem Gushue. Howard odpadł w półfinale po porażce z Koe.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
13 listopada 2013; 19:00

Sesja 2. 
14 listopada 2013; 10:00

Sesja 3. 
14 listopada 2013; 13:30

Sesja 4. 
14 listopada 2013; 17:30

Sesja 5. 
14 listopada 2013; 20:30

Sesja 6. 
15 listopada 2013; 10:00

Sesja 7. 
15 listopada 2013; 13:30

Sesja 8. 
15 listopada 2013; 17:00

Sesja 9. 
15 listopada 2013; 20:30

Tie-breaker 
16 listopada 2013; 10:00

Play-off

Ćwierćfinały 
16 listopada 2013; 10:00/15:00

Półfinały 
16 listopada 2013; 18:30

Finał 
17 listopada 2013; 11:00

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 World Curling Tour 2013/2014

Bibliografia 
 Canadian Open of Curling 2013 na stronach World Curling Tour

2013 w curlingu
World Curling Tour